Die William Hill World Darts Championship 2016 wurde von 17. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 in ihrer 23. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum neunten Mal der Alexandra Palace in London.

Titelverteidiger war Gary Anderson, der dieses Turnier erneut gewinnen konnte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 72 Spieler teil. Die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit am 30. November 2015 (nach den Players Championship Finals 2015) sind als Teilnehmer gesetzt. Sie werden von den 16 höchstplatzierten nicht bereits qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit ergänzt.

Diese 48 Spieler wurden von 2 Qualifikanten der PDPA Qualifiers und 22 internationalen Spielern komplettiert. Diese 22 setzen sich aus den 4 besten nicht bereits qualifizierten Spieler der European Order of Merit und 18 von der PDPA (Professional Darts Players Association) und der PDC festgelegten Spielern zusammen. Einige dieser internationalen Spieler, wie die 4 besten Spieler der European Order of Merit sowie die besten amerikanischen und australischen Spieler, traten direkt in der 1. Runde an, während sich andere, die sich in den jeweiligen nationalen Qualifikationsturnieren durchgesetzt hatten, in der Vorrunde (Preliminary Round) beginnen mussten. Die Sieger dieser Vorrunde zogen in die Finalrunde der besten 64 ein.

Die Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde des Turniers fand vom 17. bis zum 23. Dezember 2015 statt. Spielmodus in der 1. Runde war ein Best of 5 Sets. Die 32 Sieger der 1. Runde zogen in die vom 26. bis zum 29. Dezember 2015 ausgetragene 2. Runde ein. Dort wurde ein Best of 7 Sets gespielt. Nachfolgend wurde am 29. und 30. Dezember das Achtelfinale der besten 16 ausgetragen, die ebenfalls im Best-of-7-Modus gespielt wurden.
Die besten 8 zogen in das Viertelfinale am 1. Januar 2016 ein, in dem ein Best of 9 Sets gespielt wurde. Die beiden Halbfinals fanden am 2. Januar 2016 statt. Die Spiele wurden im Best-of-11-System ausgetragen. Das Finale der PDC World Darts Championship 2016, das im Best-of-13-Sets-System gespielt wurde, fand am 3. Januar 2016 statt.

Thanawat Gaweenuntawong war der erste Spieler aus Thailand bei einer Dart-Weltmeisterschaft. Er schied in der Vorrunde aus.

Teilnehmer 
Nachfolgende Spieler qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2016, Stand: 30. November 2015, nach den Players Championship Finals:

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Phil Taylor
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  Robert Thornton
  James Wade
  Michael Smith
  Ian White
  Simon Whitlock
  Terry Jenkins
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Raymond van Barneveld
  Stephen Bunting
  Brendan Dolan
  Jelle Klaasen
  Justin Pipe
  Mensur Suljović
  Mark Webster
  Jamie Caven
  Benito van de Pas
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Andrew Gilding
  Dean Winstanley
  Kevin Painter
  Jamie Lewis
  John Henderson

PDC Pro Tour Order of Merit
  Alan Norris
  Gerwyn Price
  Joe Murnan
  Daryl Gurney
  Keegan Brown
  Max Hopp
  Rowby-John Rodriguez
  Christian Kist
  Cristo Reyes
  David Pallett
  Ronny Huybrechts
  Dirk van Duijvenbode
  Jeffrey de Zwaan
  Kyle Anderson
  Joe Cullen
  Darren Webster

PDC European Order of Merit
  Dimitri Van den Bergh
  Jan Dekker
  Jyhan Artut
  Jermaine Wattimena

International Qualifiers

  Andy Boulton (Zweiter PDPA Qualifier)
  René Eidams (Sieger Super League Darts Germany)
  Ricky Evans (Erster PDPA Qualifier)
  Thanawat Gaweenuntawong (South Asia Qualifier)
  Sven Groen (Central Europe Qualifier)
  Koha Kokiri (Sieger Oceanic Masters)
  Per Laursen (2. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Mick McGowan (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  John Michael (Southern Europe Qualifier)
  Keita Ono (PDJ Japanese Qualifier)
  Alexander Oreschkin (EADC Qualifier)
  Michael Rasztovits (East Europe Qualifier)
  Laurence Ryder (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Warrick Scheffer (Sieger PDC South African Masters)
  Sun Qiang (Greater China Qualifier)
  Rob Szabo (DPNZ Qualifier)
  Alex Tagarao (Philippines Qualifier)
  Kim Viljanen (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Darin Young (North American Qualifier)

Hätte einer der qualifizierten Spieler nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen können, so wäre der bestplatzierte bisher nicht qualifizierte Spieler der PDC Order of Merit nachgerückt, dies wäre Andy Smith gewesen.

Teilnehmer pro Land und Runde

Preisgeld 
Bei der Dart-Weltmeisterschaft 2016 wurden insgesamt £ 1.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 250.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2015.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde (Preliminary Round) wurde vom 17.–21. Dezember ausgetragen. Dabei fanden täglich ein bis zwei Vorrundenspiele statt, parallel zur 1. Finalrunde. Die Spiele wurden im Best-of-3-Modus ausgetragen.

Finalrunde 
Die Auslosung der Finalrunde fand am 30. November 2015 statt. Der Zeitplan für die Hauptrunde war wie folgt:

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Statistiken 

 höchster Match-Average:  Michael van Gerwen mit 109,23
 jüngste Spieler:  Max Hopp und  Jeffrey de Zwaan mit 19 Jahren
 ältester Spieler:  Paul Lim mit 61 Jahren
 mit 654 Maximums (180s) wurde ein neuer Turnierrekord aufgestellt

Fernsehübertragung 
Im deutschen Fernsehen Sport 1 und Sport 1+ wurde die Veranstaltung übertragen. Dieses ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen. Hierbei wurden 92 Stunden live gesendet. International wurde das Turnier von folgenden Sendern ausgestrahlt:

Trivia 
 „Master of Ceremonies“ war John McDonald.
 Die Spiele wurden von den „Callern“ Russ Bray, Paul Hinks, George Noble und Kirk Bevins geleitet.
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Holly Johnson, Courtney Wallis, Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.
 In der Erstrundenpartie gegen Raymond van Barneveld warf Dirk van Duijvenbode kurioserweise bei 180 verbleibenden Punkten die Höchstpunktzahl, sodass kein Score erzielt wurde.
 Die beiden Finalisten Adrian Lewis und Gary Anderson standen sich bereits im Finale der PDC World Darts Championship 2011 gegenüber. Damals gewann Lewis mit 7:5.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2015
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace